Гаври́лов — русская фамилия, образованная от имени Гавриил; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 Гаврилов, Аким Андреевич (1904—1982) — гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза.

Б

В 
 
 Гаврилов, Валерий Васильевич (род. 1953) — глава администрации Дмитровского района Московской области.
 
 
 
 Гаврилов, Владислав Николаевич (род. 1955) — советский и российский футболист и тренер.
 
 Гаврилов, Вячеслав Вячеславович (род. 1963) — доктор юридических наук, профессор.

Г 
 Гаврилов, Геннадий Михайлович (в монашестве Роман; род. 1957) — епископ Русской православной церкви, епископ Серпуховской, викарий Московской епархии.
 Гаврилов, Григорий Лукьянович — народный комиссар коммунального хозяйства КазССР, врид октябрь 1933 г. — ноябрь 1933 г.
 Гаврилов, Гурий Константинович (1912—1969) — советский боксёр и тренер по боксу.

Д

И, Й 
 
 Гаврилов, Игнатий Гаврилович (1912—1973) — удмуртский драматург, переводчик, критик.
 
 
 Иоанникий (Гаврилов) (в миру Иван; ум. 1816) — архимандрит Московского Высокопетровского монастыря РПЦ.
  (род. 1999) — болгарский футболист.

К, Л 
 Гаврилов, Климентий Сергеевич (род. 2002) — белорусский футболист.
 
 Гаврилов, Кузьма Антонович (1922—1997) — Герой Советского Союза.
 Гаврилов, Леонид Анатольевич — русско-американский биогеронтолог.
 Гаврилов, Леонид Григорьевич (1918—1941) — белорусский советский поэт.

М 
 Гаврилов, Максим Иванович (1919—1997) — советский музыкант-кантелист, заслуженный артист Карельской АССР, заслуженный артист РСФСР.
 Гаврилов, Матас (род. 1995) — литовский футболист.
 Гаврилов, Матвей Гаврилович (1759—1829) — профессор Московского университета.
 Гаврилов, Мирослав Степанович (1885—1932) — педагог, ректор Полтавского и Харьковского ИНО, директор Украинского НИИ педагогики.

Н

О 
 Гаврилов, Олег Константинович (1922—2008) — советский и российский гематолог, действительный член академий медицинских наук СССР и России.

П

Р 
 Гаврилов, Роман Владимирович (род. 1976) — российский военачальник, генерал-майор.

С

Т

Ф

Э

Ю

Я 
 Гаврилов, Яков (ум. 1670) — донской атаман, сподвижник Степана Разина, один из руководителей казацко-крестьянского восстания.

Составные фамилии 
 Гаврилов-Подольский, Валентин Феодосьевич — советский государственный и политический деятель.



Другое 
 Гаврилов — ударный кратер на обратной стороне Луны.

См. также 

 
 
 
 Гаврилов Посад
 Гаврилов-Ям
 Улица Гаврилова (Казань)
 
 
 
 
 Гавриловы

Примечания